Le nom ATENA peut désigner :
 une société française, appartenant à la division Transport du groupe Constructions industrielles de la Méditerranée (CNIM) ;
 l'association française Forum ATENA, dans le domaine de l'informatique et des télécoms.